Jméno a příjmení Mark Smith má více osobností:

 Mark Smith (herec) (* 1969) – anglický herec
 Mark E. Smith (1957–2018) – anglický zpěvák
 Mark Coles Smith (* 1987) – australský herec